Montirat (Aude) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Montirat (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje